Jonesville hace referencia a varias localidades en los Estados Unidos:

Jonesville (California), un área no incorporada ubicada en el condado de Butte;
Jonesville (Florida), un área no incorporada ubicada en el condado de Alachua;
Jonesville (Indiana), un pueblo ubicado en el condado de Bartholomew;
Jonesville (Luisiana), un pueblo ubicado en la parroquia de Catahoula;
Jonesville (Míchigan), una villa ubicada en el condado de Hillsdale;
Jonesville (Nueva York), una localidad en el condado de Saratoga;
Jonesville (Carolina del Norte), un pueblo ubicado en el condado de Yadkin;
Jonesville (Carolina del Sur), un pueblo ubicado en el condado de Union;
Jonesville (Texas), un área no incorporada ubicada en el condado de Harrison;
Jonesville (Vermont), un área no incorporada ubicada en el condado de Chittenden;
Jonesville (Virginia), una localidad en el condado de Lee.